I'm calling (The Dells) (1958), een single van The Dells
 I'm calling (Jack Jersey) (1973), een single van Jack Jersey
 I'm calling (The Pretty Things) (1980), een single van The Pretty Things
 I'm calling (Tennis) (2014), een single van Tennis